Gajine est un toponyme qui peut désigner :
Gajine, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Gajine, un village de Croatie situé dans la municipalité de Donji Lapac, comitat de Lika-Senj.